Дмитро-Титовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Кытмановском районе Алтайского края России. Административный центр — село Дмитро-Титово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1185 человек, в том числе 580 мужчин и 605 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Кытмановского района
Сельские поселения Алтайского края